Чемпионат Европы по борьбе 2021 года состоялся в городе Варшава (Польша) с 19 апреля по 25 апреля 2021 года.

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Вольная борьба (женщины)

Медальный зачёт

Итоговый командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Европы 2021

Апрель 2021 года
2021
Спорт в Польше в 2021 году
2021 год в борьбе
Международные спортивные соревнования в Варшаве
Чемпионаты Европы в Польше
Чемпионаты Европы в 2021 году
Международные соревнования по борьбе в Польше